Linz steht für folgende geographischen Objekte:

 Linz, Landeshauptstadt von Oberösterreich
 Linz am Rhein, Stadt im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Linz (Pfullendorf), Ortsteil von Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Linz (Schönfeld), Ortsteil von Schönfeld, Landkreis Meißen, Sachsen
 Linz (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Linz, deutscher Name von Mlýnce, Okres Louny, Tschechien
 Linz, deutscher Name von Mlýnce, Ansiedlung von Žlutice, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Linz, deutscher Name von Mlýnec (Postřekov), Okres Domažlice, Tschechien
 Linz (Sulz), Zufluss der Sulz bei Stockheim (Unterfranken), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Linz steht auch für:
 Linz (Schiff, 1909), Schiff des  Österreichischen Lloyd, 1918 als Truppentransporter versenkt
 Linz (Schiff, 1940), Minenschiff der deutschen Kriegsmarine

Linz ist der Familienname folgender Personen:
 Alex D. Linz (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Amélie Linz (1824–1904), deutsche Schriftstellerin
 Armin Linz (1889–1982), deutscher Apotheker
 Eugen Linz (1889–1954), ungarisch-deutscher Dramatiker und Pianist
 Franz Linz (1908–1983), deutscher Politiker
 Friedrich Linz (1860–1937), deutscher Politiker, mdR
 Juan Linz (1926–2013), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Karl Linz (1869–??), deutscher Jurist
 Manfred Linz (1945–2004), deutscher Fußballspieler
 Marta Linz (1898–1982), ungarisch-deutsche Violinistin, Pianistin, Dirigentin und Komponistin
 Max Linz (* 1984), deutscher Regisseur
 Paul Linz (* 1956), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Pia Linz (* 1964), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Posa Claudius Linz  (1806–1871), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Richard Linz (1814–1893), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Roland Linz (* 1981), österreichischer Fußballspieler
 Sebastian Linz (* 1980), deutscher Theaterregisseur
 Theo Linz (eigentlich Theodor Julius Geyer; 1928–2009), österreichischer Maler, Filmemacher, Journalist und Gastwirt
 Wilhelm Linz (1850–1925), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdL Preußen

LINZ ist die Abkürzung für
 Land Information New Zealand, Departement der neuseeländischen Regierung

Siehe auch:
 Lienz, Stadt in Tirol, Österreich
 Lintz
 Lins
 Linss
 Lynds

LINZ